Sadlinki est un village polonais de la voïvodie de Poméranie et du powiat de Kwidzyn. Il est le siège de la gmina de Sadlinki et comptait 1987 habitants en 2009. 

Village dans la voïvodie de Poméranie
Powiat de Kwidzyn